The Haunted Hat – cortometraggio del 1909 prodotto dalla Lubin Manufacturing Company
The Haunted Hat – cortometraggio del 1915 diretto da Will Louis